И́на Ли́повна Гамазко́ва (псевдоним Инна Гамазкова, урождённая Ина Липовна Шварц) (15 февраля 1945, Омск — 15 мая 2020, Москва) — советский и российский детский писатель и поэт, журналист и сценарист.

В 2013 году удостоена премии имени Корнея Чуковского в номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению».

Псевдоним 
Родители намеревались назвать дочь Диной, но в процессе регистрации новорожденной первая буква имени была утрачена. Неологизм Ина впоследствии часто воспринимался посторонними как неправильно написанное имя Инна, и к нему добавляли вторую «н», что И. Гамазковой пришлось принять как данность, когда она начала публиковать свои произведения.

В 1970 г. Ина взяла фамилию мужа, Константина Александровича Гамазкова, историка, япониста, кандидата исторических наук.

Биография и творчество 
В 1971 г. окончила вечернее отделение Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской и получила диплом учителя биологии и химии в средней школе. До этого окончила в 1964 г. Московский библиотечный техникум. Этот выбор отражает основные предпочтения И. Гамазковой — увлечение литературой и интерес к биологии.

С 1970 г. по 1993 г. работала во ВНИИхимпроект, — организации, направлением деятельности которой была бытовая химия, — лаборантом, потом научным сотрудником Отдела инсектицидных и репеллентных препаратов. Стала   автором шести патентных заявок.

Параллельно с научной работой и изобретательской деятельностью (которую объясняла «инстинктом улучшательства»), писала стихи и прозу, повышала профессиональный уровень как литератор. В своем «писательском» образовании насчитывала пять студий:
 В. Кожинова (литературная студия при «Трехгорной мануфактуре»);
 Л. Виноградова (литературная студия «Обелиск» при МВД);
 Я. Акима и Ю. Сотника (литературный семинар при Союзе писателей);
 С. Иванова и Ю. Кушака (литературный семинар при Союзе писателей, где И. Гамазкова была старостой);
 Ю. Коваля (литературный семинар при редакции журнала «Мурзилка»).

Начала печататься в конце 70-х гг. как юморист на последней полосе «Литературной газеты» в рубрике «12 строк». Но довольно скоро стала писать стихи для детей. Первая книга — «Это я говорю!» — вышла в 1990 г. в издательстве «Малыш». В 1996 г. вступила в Московскую городскую организацию Союза писателей России.

Свойственное изобретателям умение нестандартно мыслить и соединять разные области знания использовала в литературном творчестве. Написала две стихотворные азбуки, одну из них — в загадках. Зарифмовала англо-русский разговорник («Английский для лентяев», М., 2000). Составила энциклопедию сказочных предметов («Музей Бабы Яги, или Сказочная энциклопедия Кота Ученого», М., Белый город, 2013). Написала ряд познавательных книг для детей, посвященных биологии.

Работала в таком «трудном» жанре, как загадки-обманки:

 Если знаний полна голова,
 Значит, в школе получишь ты…

 Не умеешь читать и писать,
 Значит, в школе получишь ты…

В целом, творчество И. Гамазковой продолжает традиции игровой поэзии (начатые К.И. Чуковским, С.Я. Маршаком и ОБЭРИУ) с ее неожиданным взглядом на вещи и словесным озорством:

 Я, когда стою, то в высоту
 Сто пятьдесят девять сантиметров.
 А когда прилягу, то в длину
 Сто пятьдесят девять сантиметров.
 В этом есть высокий смысл и связь,
 Здесь печаль, но здесь же и отрада:
 Если я в длину не удалась,
 То зато я в высоту что надо!

 Опэршись на сэкретэр
 Мэкинтош примэрил мэр.
 «Мэрзкий цвэт», — замэтил мэр,
 Снял, замэрзнул и помэр,
 Потому что в мэрии дуло из-под двэрии.
 Привэрэда этот мэр,
 Не бэри с него примэр!

С 1993 по 2001 год И. Гамазкова работала старшим редактором детской сказочной газеты «Жили-были»: заказывала, подбирала и писала художественные и познавательные тексты и реализовала «инстинкт улучшательства» — теперь уже в области литературной правки. 

С 2004 по 2018 г. работала педагогом-организатором во Дворце детского творчества на Воробьевых горах, где писала сценарии и тексты песен к детским праздникам, используя свои наработки в игровой поэзии.

Долгие годы сотрудничала с Московским областным кукольным театром и театром детской книги «Волшебная лампа».

Умерла 15 мая 2020 года от COVID-19. Похоронена на Хованском кладбище.

Библиография

Книги 
 Это я говорю! М., Малыш. 1990
 Врунгель во льду и в пустыне (с Марком Шварцем). М., Кристина и Ко, 1994
 Азбука в загадках. М., Век 2, 1995
 Про мальчишек, про девчонок. М., Дрофа, 1997
 Новогоднее волшебство. М., Слово/Slovo, 1999
 Азбука. М., Оникс, 2000, 2006, 2010,  2018
 Английский для лентяев. М., 2000
 Что мы говорим, когда говорим. М., Слово/Slovo, 2000
 Кто летает? М., Детская литература, 2000
 Говорящая занавеска. (с Марком Шварцем). М., Дрофа, 2002
 Сказки про нашего президента (с Сергеем Седовым). М., Русская семья, 2004
 Море (с Марком Шварцем). М., Стрекоза, 2004
 Кто в море живет? М., Стрекоза-пресс, 2005, 2006
 У кого какие мамы. М., Стрекоза-пресс, 2006, 2007, 2008
 Бабочки, жуки и стрекозы. М., Дрофа плюс, 2006
 Животные дальних стран. М., Дрофа плюс, 2006
 Подводный мир (с Марком Шварцем). М., Стрекоза-пресс, 2006
 Животные-рекордсмены. М, Стрекоза-пресс, 2006
 Сказка о художнике и волшебном кораблике. Боголюбов. М., Белый город, 2006
 Сказка о влюбленном художнике. Константин Юон. М., Белый город, 2006
 Сказка о художнике и полководце. Алексей и Павел Корины. М., Белый город, 2006
 Азбука в загадках и обманках. М., Дрофа плюс, 2007
 Топотушки. М, Стрекоза-пресс, 2007
 Комнатные растения, М., Дрофа плюс, 2007
 Доисторические животные. М., Дрофа плюс, 2007
 Замечательные родители и их удивительные детеныши. М., Белый город, 2008
 Почитай-ка, посчитай-ка (с Марком Шварцем), Тула, Родничок, 2008
 Животные: Кто самый-самый? М., Белый город, 2008
 Гнезда, норки, домики, М., Белый город, 2009
 Животные: помощники и друзья. М., Белый город, 2010
 Музей Бабы Яги, или сказочная энциклопедия Кота Ученого, М., Белый город, 2013
 Загадки-обманки. М., Дрофа, 2013
 Доскажи словечко. М., Дрофа, 2013
 Во! Семья (с Марком Шварцем). М., Детская литература, 2013
 Приключения принцессы-рыбки. М., Издательский дом Марины Сергеевой, 2015

Периодика 
Периодические издания, в которых публиковались произведения И. Гамазковой: «Литературная газета», «Трамвай», «Маленькая тележка», «Мурзилка», «Куча мала», «Жили-были», «Фонтан», «Аз, буки, веди», «Колобок», «Учительская газета», «Семейное чтение», «Детский сад», «Домашний очаг», «Читайка», «Кукумбер», «Я большой», «Дошкольное образование», «Школьный вестник», «Юность», «Сельский механизатор», «Пионер», «МК», «Улица Сезам», «Колобок и 2 жирафа» и др.

Примечания

Литература 
 
 Здесь делается детская литература…: стенограммы заседаний Клуба детских писателей в ЦГДБ имени А. П. Гайдара. — М.: Издательство ФАИР, 2009. —  с. 176.
 «Мурзилке» — 80. Страницы истории. — М.: Редакция журнала «Мурзилка», Изд-во РГБ «Пашков дом», 2005. — с. 41.

Ссылки 
 Инна Гамазкова. «Счастью не было предела…» (интервью) // Папмамбук, 20.05.2020.
 Памяти Инны Гамазковой // ГодЛитературы.РФ, 16.05.2020.
 
 

Поэты России
Детские поэты
Выпускники Московского государственного областного университета
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные на Хованском кладбище